SV Elversberg (celým názvem: Sportvereinigung 07 Elversberg e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v sárské obci Spiesen-Elversberg. Založen byl v roce 1907 pod názvem FC Germania Elversberg. Svůj současný název nese od roku 1952. Od sezóny 2014/15 působí v Regionallize Südwest, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Největším úspěchem klubu je celkem trojnásobné vítězství v sárském zemském poháru. Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Waldstadionu Kaiserlinde s kapacitou 10 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1907 – FC Germania Elversberg (Fußballclub Germania Elversberg)
 1914 – zánik
 1918 – obnovena činnost pod názvem SV VfB Elversberg (Sportvereinigung Verein für Bewegungsspiele Elversberg)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Elversberg (Sportgemeinde Elversberg)
 1952 – SV Elversberg (Sportvereinigung 07 Elversberg e. V.)

Získané trofeje 

 Saarlandpokal ( 4× )
 2008/09, 2009/10, 2014/15, 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1950–1951: Bewährungsklasse Saar Mitte
 1951–1960: Amateurliga Saarland
 1960–1962: 2. Amateurliga Saar Ost
 1976–1978: Bezirksliga Saarland Ost
 1978–1979: Landesliga Saarland Nordost
 1979–1980: Verbandsliga Saarland
 1980–1987: Fußball-Oberliga Südwest
 1987–1989: Verbandsliga Saarland
 1989–1991: Landesliga Saarland Nordost
 1991–1994: Verbandsliga Saarland
 1994–1996: Fußball-Oberliga Südwest
 1996–1997: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1997–1998: Fußball-Oberliga Südwest
 1998–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2008: Fußball-Regionalliga Süd
 2008–2012: Fußball-Regionalliga West
 2012–2013: Fußball-Regionalliga Südwest
 2013–2014: 3. Fußball-Liga
 2014– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1907